Корасан-ди-Жезуш (Визеу) — район в Португалии.
 Корасан-ди-Жезуш (Лиссабон) — район в Португалии.